Okręty US Navy o nazwie USS  "Sunfish", pochodzącej od samogłówa:
 Pierwszy "Sunfish" (SS-182) był okrętem podwodnym typu Gato, który wszedł do służby w 1942 i został wycofany w 1960. Wykonał 11 patroli wojennych na Pacyfiku podczas II wojny światowej.
 Drugi "Sunfish" (SSN-649) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który służył w latach 1967 – 1997.

Sunfish